Samsung SCH-X350 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-X580
 Hyundai GX-100C
 VK Corporation VG107
 VK Corporation CG107
 Hyundai H-MP318

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-X350 

X